Волжанин — житель региона (Поволжье, Волжский район, г. Волжский, и т. д.) (этнохороним от Волга).

Также может означать:
 «Волжанин» — российский автобусостроительный завод в городе Волжский, Волгоградская область.
 «Волжанин» — российский футбольный клуб из города Кинешма, Ивановская область.

См. также 
 Волжанка
 «Приволжанин» — российский мини-футбольный клуб из Казани, существовавший в 1997—2005 годах.